Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР» () — государственная награда Белорусской ССР. Установлено 5 декабря 1927 годаи присваивалось СНК БССР, с 1938 года — Президиумом Верховного Совета Белорусской ССР. Порядок присвоения был установлен Положением о почетных званиях Белорусской ССР, недавно утвержденном коллегией Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР 4 июля 1940, впоследствии заменено постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 13 апреля 1995 года № 3726-XII на звание Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

См также 
Список заслуженных деятелей искусств Беларуси

Примечания 

Почётные звания Белорусской ССР